Толубко Володимир Борисович (* 1948) — радянський та український військовий діяч і педагог, доктор технічних наук, професор, генерал-полковник.
 Толубко Володимир Федорович (1914—1989) — заступник міністра оборони СРСР (1972—1985), головний маршал артилерії. Член ЦК КПРС (1976—1989). Депутат Верховної Ради СРСР 8—11-го скликань. Герой Соціалістичної Праці.
 Толубко Ігор Євгенович — заслужений економіст України.
 Толубко Олексій Данилович (1923 — ? після 1975) — український радянський діяч, 2-й секретар Житомирського промислового обкому КПУ.

Примітки 

Українські прізвища